Een verkeersweg:
A64 (Duitsland), zie Bundesautobahn 64
A64 (Frankrijk)
A64 (Groot-Brittannië)
A-64 (Spanje)